Otgonbajar (manchmal Otgonbayar) ist der ein mongolischer Personenname.
Als Vatersname
 Otgonbajaryn Anchbajar, Biathlet

Als Eigenname
 Luwsanlchündegiin Otgonbajar, Marathonläuferin
 Rawsalyn Otgonbajar, Boxer
 Otgonbayar Ershuu (* 1981), Maler